Mužská čtyřhra I. ČLTK Prague Open 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na štvanické antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Arthur Rinderknech, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený australsko-ukrajinský pár Marc Polmans a Serhij Stachovskyj, který ve finále zdolal chorvatské turnajové trojky Ivana a Mateje Sabanovovi po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 80 bodů. Získali tak druhou společnou trofej, když navázali na týden starý triumf z Ostrava Challenger 2021. Marc Polmans na okruhu ATP Challenger Tour vybojoval pátý deblový titul a pro Sergije Stachovského to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedověsov (čtvrtfinále)
  Luis David Martínez /  David Vega Hernández (čtvrtfinále)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (finále)
  Andre Begemann /  Daniel Masur (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

I. ČLTK Prague Open 2021